Campitello, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse, regio Corsica
 Campitello di Fassa, een gemeente in de Italiaanse provincie Trente, regio Trentino-Zuid-Tirol 
 Campitello Matese, een plaats in de Italiaanse gemeente San Massimo